Деспарамадеро има више значења:

 Деспарамадеро (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Деспарамадеро (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику